Daniel Lind Lagerlöf, Zweeds filmregisseur, schrijver en producent
Marijke Lagerlöf, Nederlands wielrenster
Selma Lagerlöf, Zweeds schrijfster